Берг ( — гора) — немецкая, шведская, еврейская, датская фамилия.

 Берги — ряд фамилий остзейского дворянства.
 Anthon Berg — датская кондитерская компания.

Фамилия

А 
 Берг, Адольф Эмилиевич (ум. 1885) — русский врач-акушер, автор трудов по медицине.
 Берг, Аки-Петтери (род. 1977) — финский хоккеист, защитник.
 Берг, Аксель Иванович (1893—1979) — советский учёный-радиотехник, академик, адмирал.
 
 Берг, Аллен (род. 1961) — канадский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Берг, Альбан (1885—1935) — австрийский композитор.
 Берг, Андреа (род. 1966) — немецкая певица.
 Берг, Андреас (род. 1977) — шведский музыкант.
 Берг, Андрей Григорьевич (род. 1944) — французский фотограф.
 Берг, Арвед Христофорович (1875—1942) — латвийский политический деятель, юрист, издатель, предприниматель.

Б 
 Берг, Битте (род. 1961) — шведская кёрлингистка.
 Берг, Бурхард Максимович (1764—1838) — генерал-лейтенант.

В 
 Берг, Вульф Эльевич (1899—1965) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.

Г 
 Берг, Гертруда (1898—1966) — американская актриса, комедиантка и сценарист.
 Берг, Григорий Максимович (1765—1833) — генерал от инфантерии.
 Берг, Гуннар (1863—1893) — норвежский художник.
 Берг, Густав Густавович (1716—1778) — генерал-аншеф русской императорской армии.

Д 
 Берг, Джилис Джилисз де (около 1600—1669) — голландский живописец.
 ван ден Берг, Дэйв (род. 1976) — нидерландский футболист.
 Берг, Дитер (род. 1966) — немецкий боксёр, чемпион Европы.

Е 
 Берг, Ефрем Соломонович (1875—1937) — член ЦК партии эсеров.
 Берг, Игорь Константинович (настоящее имя: Лейб Лазаревич Фельдбин; 1895—1973) — советский разведчик, майор госбезопасности.

И 
 Берг, Иоганн Эдуард (1828—1880) — шведский художник-пейзажист.
 Берг, Иосиф Вениаминович (Джоэл Барр; 1916—1998) — советский разведчик и радиотехник.
 Берг, Исай Давидович (1905—1939) — начальник АХО Управления НКВД по Московской области.
 Берг, Йегуда (род. 1972) — раввин, писатель.

К 
 Берг, Карина (род. 1977) — шведская комик и телеведущая.
 Берг, Карл Генрих Эдмунд (1800—1874) — германский лесовод, педагог.
 Берг, Карл Эмиль (1869—1921) — финский военачальник, государственный деятель.
 Берг, Кассио ван ден (род. 1971) — ботаник.
 Берг, Клаус (род. 1960) — датский шахматист, международный мастер.
 Берг, Константин Фёдорович (1824—1881) — русский актёр.
 Берг, Кристен (1829—1891) — датский политический деятель.

Л 
 Берг, Лев Семёнович (1876—1950) — русский и советский зоолог и географ, действительный член АН СССР, лауреат Сталинской премии.
 Берг, Лейла (1917—2012) — британская детская писательница. 
 Берг, Лео (1862—1908) — немецкий философ, публицист и литературный критик, переводчик.
 Берг, Линдси (род. 1980) ― американская, турецкая волейболистка.
 Берг, Луи Полина ван ден (псевдоним: Астер Беркхо; 1920—2020) — бельгийский писатель, журналист и педагог, доктор философии; писал на голландском языке.

М 
 Берг, Майму (род. 1945) — эстонский писатель, критик, переводчик и политик.
 
 Берг, Максим Васильевич (1720—1784) — генерал-аншеф русской императорской армии из остзейского рода Бергов.
 Берг, Мария Михайловна (урождённая княжна Долгорукова; 1850—1907) — младшая сестра морганатической супруги императора Александра II, княгини Екатерины Юрьевской.
 Берг, Маркус (род. 1986) — шведский футболист, нападающий.
 Берг, Маша (настоящее имя: Марина Александровна Королёва; род. 1960) — журналист.
 Берг, Марина Давыдовна (1897—1942) — советский астроном.
 Берг, Мартен ван ден (род. 1942) — нидерландский бизнесмен.
  — нидерландский дипломат.
 Берг, Мартин (1905—1969) — немецкий генерал-майор вермахта.
 Берг, Михаил Юрьевич (род. 1952) — русский писатель, критик, культуролог, публицист.
 Берг, Моррис (1902—1972) — американский бейсболист-кэтчер и тренер в Главной лиге бейсбола, затем ставший разведчиком.
 Берг, Мориц Борисович (1783—1860) — адмирал.

Н 
 Берг, Нафтали (?—1994) — хабадский раввин, учёный-электрофизик.
 Берг, Николай Васильевич (1823—1884) — русский поэт, переводчик, журналист, историк.

О 
 Берг, Оливер (род. 1993) — норвежский футболист.
 Берг, Отто Карл (1815—1866) — немецкий ботаник и фармаколог.
 Берг, Орьян (род. 1968) — норвежский футболист.
 Берг, Оскар Фабианович (1865 −1933) — подполковник Русской императорской армии, герой обороны Порт-Артура.

П 
 Берг, Павел Васильевич (1818—1894) — российский дворянин, предприниматель и горнозаводчик.
 Берг, Пауль Александрович (псевдоним: Аристэ; 1905—1990) — эстонский и советский лингвист.
 
 Берг, Пер (род. 1961) — датский кёрлингист.
 Берг, Питер (род. 1964) — американский актёр, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Берг, Пол (1926—2023) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии.

Р 
 Берг, Раиса Львовна (1913—2006) — советский генетик, литератор, правозащитница.
 Берг, Рикса фон (ок. 1095—1125) — чешская княгиня.
 Берг, Ричард (1858—1919) — шведский художник-пейзажист и портретист, искусствовед.
 Берг, Роберт Эдмундович (1948—2015) — глава администрации Сарапула.
 Берг, Рудольф ван ден (род. 1949) — голландский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

С 
 Берг, Сири (1921—2020) — американская художница и педагог шведского происхождения.

Т 

 Берг, Тине (род. 1958) — датская шахматистка.

Ф 
 
 Берг, Филипп (1927—2013) — израильский раввин-талмудист.
 Берг, Фруде (род. 1955) — норвежский пенсионер, бывший пограничный инспектор, ставший известным в связи с осуждением в России по делу о шпионаже.

Х 
 Берг, Хельма ван ден (1965—2003) — нидерландский лингвист, кавказовед.
 Берг, Хендрик Йоханнес ван ден (1914—1997) — южноафриканский генерал.
 Берг, Хеннинг (род. 1969) — норвежский футболист.

Ч 
 Берг, Челль (род. 1962) — норвежский кёрлингист.

Э 
 Берг, Эйжен Августович (1892—1918) — коммунистический деятель, один из 26 бакинских комиссаров.
 Берг, Эмануэль (род. 1981) — шведский шахматист, гроссмейстер.
 Берг, Эмилий Юльевич (Эмиль Юлиус; 1862—1925) — русский метеоролог.
 Берг, Ээро (1898—1969) — финский легкоатлет.

Ю 
 Берг, Юрий Александрович (род. 1953) — губернатор Оренбургской области.

Составные фамилии 
 Домшайт-Берг, Даниэль (род. 1978) — немецкий активист в области информационных технологий, представитель проекта WikiLeaks.
 Нестерович-Берг, Мария Антоновна (урождённая Нестерович; 1879—после 1931) — русский общественный деятель и мемуарист.
 Николаева-Берг, Анастасия Геннадиевна (род. 1972) — российский график, живописец-монументалист.

Топоним 
 Берг — район Бад-Мускау, федеральная земля Саксония, Германия
 Берг — озеро на реке Робсон, расположенное в провинции Британская Колумбия, Канада.
 Берг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.
 Берг — коммуна в фюльке Тромс в Норвегии.
 Берг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Берг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Берг — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Берг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Берг — город во Франции в департаменте Нор
 Берг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Берг — коммуна в Германии, в земле Бавария, на восточном берегу Штарнбергер-Зе.
 Берг — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Берг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Берг — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Берг-ам-Ирхель — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Берг-бай-Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Берг-бай-Рорбах — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Берг-им-Аттергау — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Берг-им-Гау — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Берг-им-Драуталь — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Берг-сюр-Самбр — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Вайзенхайм-ам-Берг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бобенхайм-ам-Берг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Кольмар-Берг — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург.
 Пренцлауэр-Берг — район Берлина.
 Рауэр-Берг — гора на границе Лихтенштейна и Австрии в горном хребте Рэтикон, к востоку от деревни Мальбун.
 Херксхайм-ам-Берг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хундсхаймер-Берге — австрийская часть Малых Карпат у города Хайнбург-на-Дунае.
 Хюльзер-Берг — естественное поднятие ледникового происхождения над террасой Нижнего Рейна.

Замки 
 Берг — место пребывания великих герцогов Люксембургских.
 Берг — замок в Баварии, замок на берегу Штарнбергского озера, в коммуне Берг.

Исторические государства 
 Великое герцогство Берг — вассальное государство Франции, основанное Наполеоном I после его победы при Аустерлице в 1805 году.
 Берг — графство, входившее в состав Священной Римской империи и находившееся в Рейнской области.
 Юлих-Берг — герцогство со столицей в Юлихе, занимавшее оба берега реки Рур в долине Рейна и входившее в состав Священной Римской империи.
 Юлих-Клеве-Берг — государство в составе Священной Римской империи, существовавшее в 1521—1614 годах.

Прочее 
 Альтена-Берг — средневековый владетельный вестфальский дом, ветвь первой династии графов Берга.
 Берг — карточная игра.
 Прозвище барда Владимира Ланцберга.
 
 Берг-привилегия — российский закон, изданный Петром I и устанавливающий политику России в горной промышленности.
 Берг-регламент — российский законодательный акт, изданный в 1739 году определяющий систему управления горной частью.
 Вильгельм Берг — псевдоним немецкой писательницы Лины Шнайдер.





См. также 
 Эберхард I фон Альтена-Берг (до 1140—1180) — 1-й граф Альтена 1161—1180, фогт Вердена и Каппенберга 1166—1180.
 , ,  (страницы со списками значений)

Примечания